

Cinema 
In the Shadow of the Moon – Film del 2007 diretto da David Sington e Christopher Riley
All'ombra della luna (In the Shadow of the Moon) – Film del 2019 diretto da Jim Mickle